Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marco Mirnegg che ha battuto in finale Marcos Daniel che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 3-0.

Teste di serie 

 Fernando Vicente (semifinali)
 Álex Calatrava (secondo turno)
 Olivier Patience (quarti di finale)
 Marcos Daniel (finale)

 Iván Navarro (primo turno)
 Melle Van Gemerden (quarti di finale)
 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
 Peter Luczak (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2005